Рупилия (Rupilia) е име на:

 Рупилия Фаустина (87-138), дъщеря на Салонина Матидия и Либон Рупилий Фруги; съпруга на Марк Аний Вер
 Рупилия Ания, дъщеря на Либон Рупилий Фруги и Салонина Матидия; съпруга на Луций Фунданий Ламия Елиан

Вижте също 
 Рупилий